Haydn Fleury (né le  à Carlyle, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évolue actuellement avec les Lightning de Tampa Bay dans la LNH. Il est le frère du défenseur Cale Fleury.

Biographie

Carrière de joueur 
En 2011, il débute avec les Rebels de Red Deer dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est repêché à la  position du repêchage d'entrée dans la LNH 2014 par les Hurricanes de la Caroline.

Le 7 octobre 2017, il joue son premier match dans une victoire de 5-4 contre le Wild du Minnesota. Le 18 octobre 2019, il marque son premier but contre les Ducks d'Anaheim.

Il gagne la Coupe Calder avec les Checkers de Charlotte en 2019.

Le 12 avril 2021, il est échangée aux Ducks d'Anaheim contre le défenseur Jani Hakanpää et un choix de 6e ronde en 2022. Haydn est choisi par le Kraken de Seattle lors du repêchage d'expansion de la LNH 2021.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2011-2012|| Rebels de Red Deer|| LHOu|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Rebels de Red Deer|| LHOu|| 66|| 4|| 15|| 19|| 21|| 9|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
|2013-2014|| Rebels de Red Deer|| LHOu|| 70|| 8|| 38|| 46|| 15|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Checkers de Charlotte|| LAH|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Rebels de Red Deer|| LHOu|| 63|| 6|| 22|| 28|| 63|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2015-2016|| Rebels de Red Deer|| LHOu|| 56|| 12|| 29|| 41|| 50|| 17|| 4|| 5|| 9|| 20
|-
|2016-2017|| Checkers de Charlotte|| LAH|| 69|| 7|| 19|| 26|| 8|| 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2017-2018 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 67 ||0 || 8 ||8 ||14 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || Checkers de Charlotte || LAH ||2  || 1 ||0 ||1 ||0 || 8||2||2||4||14
|-
|2018-2019 || Checkers de Charlotte || LAH ||28|| 2 ||8 ||10 ||32 || 11||2||4||6||8
|-
|2018-2019 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 20 ||0 || 1 ||1 ||2 ||9|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2019-2020 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 45 || 4 || 10 ||14 ||8 ||8 || 2|| 0|| 2|| 6
|-
| 2020-2021 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 35 || 1 || 0 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Ducks d'Anaheim || LNH || 12 || 2 || 1 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Kraken de Seattle || LNH ||36 ||2 ||2 ||4 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2022-2023 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||  || 

||215 || 9 || 22 || 31 || 45 || 17 || 2|| 0|| 2|| 8

Au niveau international 

|-
| 2014 || aling=left|Championnat du monde -18 ans || 7 || 0 || 1 || 1 || 4 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2016 || align=left|Championnat du monde junior || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || align=left| place

Références 

Naissance en juillet 1996
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Rebels de Red Deer
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur du Kraken de Seattle